A Kontinentális Jégkorong Liga, rövidítve KHL ( [Kontyinyentalnaja Hokkejnaja Liga]) egy nemzetközi jégkorong-bajnokság, a National Hockey League európai párja. 2009-ben a legerősebb európai bajnokságnak rangsorolták.

A bajnokságot 2008-ban alapították, elődje a Szuperliga volt. Ez a szovjet bajnokságot váltotta, amelyet 1946-ban alapítottak öt csapattal.

Mivel a legtöbb csapat orosz, így a játékosok nagy része is ebből az országból kerül ki. Ők teszik ki a bajnokság összes játékosának közel háromnegyedét. A fennmaradó 26 százalékon nagyrészt kelet-közép-európai jégkorongozók osztoznak, azonban egyre több kanadai és amerikai szerepel a ligában. Az összes játékos létszáma a 2009–2010-es szezonban 718 fő volt.

Játékosok 
A bajnokság nagyrészt orosz csapatokból áll, így a játékosok többsége is orosz. A csapatok egy meccsre öt légióst nevezhetnek.

A bajnokság indulása előtt a csapatok leszerződtek több NHL-játékossal is. Ez több vitát is eredményezett, melyet a nemzetközi szövetség is vizsgált.

Ismertebb aktív játékosok 
A 2008-09-es szezonban öt legtöbb pontot szerző játékos: Szergej Mozjakin, Jan Marek, Alekszej Morozov, Danisz Zaripov és Kevin Dallman. A gólkirályok 35 találattal Jan Marek és Pavel Brendl voltak. Az öt legjobb kapus Georgij Gelasvili, Alekszandr Jerjomenko, Konsztantyin Barulin, Martin Prusek és Vitalij Jeremejev.

Játékosok országok szerint 
Ebben a listában a KHL aktív játékosai szerepelnek. Itt 15 ország játékosai képviseltetik magukat, ez a szám az NHL-ben 23.

Lebonyolítás 

Az alapszakasz alatt minden klub 56 meccset játszik: négyet minden saját divízióbeli csapattal (összesen 20), kettőt pedig az összes többi csapattal (összesen 36).

A 2009–2010-es szezontól kezdődően a bajnokságot az NHL mintájára keleti és nyugati főcsoportra osztották, a hatalmas távolságok elkerülése végett. A legjobb nyolc-nyolc csapat kvalifikálja magát a rájátszásba. Itt mindkét főcsoportban negyed- és elődöntőt, valamint döntőt is rendeznek, majd a két főcsoport győztese vív meg a bajnoki címért, csakúgy, mint az NHL-ben.

A hosszabbítás hirtelen halál, a hosszabbítások száma korlátlan.

A rájátszásba be nem jutott csapatok egy külön tornán döntik el azt, ki draftolhat először.

Jelenlegi résztvevők 

A 2009–2010-es szezonnal kezdődően az NHL mintájára keleti és nyugati főcsoportra osztották. Mindkét főcsoportban 2-2 divízió van, 6-6 csapattal. A 2009–2010-es szezonban nem indult a Himik Voszkreszenszk, helyére az Avtomobiliszt Jekatyerinburg került, így a létszám változatlan maradt. 2010 nyarán a Dinamo Moszkva és az MVD Balasiha egyesült, a Ladát a Jugra váltotta, így csak 23 csapat vett részt a 2010–2011-es szezonban. 2011-ben csatlakozott a Lev Poprad.

Szezonok

2008–09 

A bajnokság első szezonja 2008. szeptember 2-án kezdődött. Az alapszakaszt a Szalavat Julajev Ufa nyerte, 56 meccsen 129 pontot szerezve. A gólkirály az Atlant Mityiscsi játékosa, Szergej Mozjakin lett. Rögtön a rájátszás első körében egy hatalmas meglepetés történt, az Avangard Omszk ugyanis csak a 16., vagyis épphogy rájátszást érő helyen végzett az alapszakaszban, mégis legyőzte az első helyen kiemelt Szalavatot. A bajnok végül az Ak Barsz Kazany lett, miután nagy küzdelem, hét mérkőzés után legyőzte a Lokomotyiv Jaroszlavl együttesét.

2009–10 

Ebben a szezonban a liga több jelentős változáson ment keresztül. A legjelentősebb a bajnokság keleti és nyugati főcsoportra való osztása volt. A Himik Voszkreszenszk helyett az Avtomobiliszt Jekatyerinburg indult. A szezon 2009. szeptember 10-én kezdődött.

2010–11 

2010 nyarán a Dinamo Moszkva és az MVD Balasiha egyesült, OHK Dinamo Moszkva lett a csapat hivatalos neve. A csapat gerincét az előző szezonban döntőig jutó MVD adta. A Ladát a Jugra váltotta, anyagi okok miatt. Sokáig úgy tűnt, a megüresedett helyet a Bugyivelnyik Kijev fogja pótolni, ám az ukránok megfelelő csarnok hiányában visszaléptek az indulástól. Később felmerült egy cseh csapat, a HC Lev neve, ám Csehország helyett Szlovákiába tette át a csapat a székhelyét, ám ők sem tudtak eleget tenni a követelményeknek, így csak 23 csapat vett részt a 2010/2011-es szezonban.

Kupák, egyéni elismerések 

A bajnokcsapat a Gagarin-kupa birtokosa lesz. Ha a győztes esetleg nem orosz, akkor is orosz bajnoknak tekintendő.

2009-ben összesen 23 játékosoknak járó serleg lett kiosztva a bajnokságban. Az alapszakasz MVP-je (legértékesebb játékosa) Danisz Zaripov, a rájátszásé Alekszej Morozov lett. Az év újonca-díjat Ilja Proszkurjakov kapta.

Források

További információk 
 A Kontinentális Jégkorong Liga szabályai, angolul
 A KHL hivatalos orosz oldala
 A KHL szlovák nyelvű oldala
 khl.hu

Jégkorongbajnokságok
Orosz jégkorong